Lincolnshire – hrabstwo w Anglii w regionie East Midlands
Miejscowości w USA:
 Lincolnshire – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Lake
 Lincolnshire – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Jefferson
 Lincolnshire – miejscowość w Wielkiej Brytanii